Людми́ла Бори́совна Его́рова (Синева) ( г. Ораниенбаум, Ленинградская область, СССР —  г. Калининград, Россия) — советская гимнастка, олимпийская чемпионка 1956, заслуженный мастер спорта СССР, тренер-преподаватель.

Спортивные достижения 
 Олимпийская чемпионка 1956 (командное первенство).
 Бронзовый призёр олимпийских игр 1956 (командные упражнения с предметом); в личном первенстве — 10 место.
 Победительница Международных студенческих игр 1954.
 Чемпионка СССР 1950—1953 в акробатических прыжках.

Биография 
Окончила Государственный дважды орденоносный институт физической культуры имени П. Ф. Лесгафта (1955). Работала тренером-преподавателем СК Ленинградского военного округа, тренером СДЮШОР ГОРОНО (Калининград).

Награды 
 Звание заслуженный мастер спорта СССР (1955).
 Медаль «За трудовое отличие»

Примечания

Ссылки 
 
 

Гимнасты СССР
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы от СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1956 года